Зоря — астрономічний об'єкт
 Зоря — заграва в атмосфері під час сходу і заходу Сонця
 Зоря — ранковий або вечірній військовий сигнал, який виконується на барабані, горні чи трубі («грати зорю» чи «бити зорю»)
 «Зоря» — журнал, що виходив у Львові у 1880—1897 роках
 «Зоря» — журнал, що виходив у Дніпропетровську у 1920—1930-х роках
 «Зоря» — товариство українських ремісників, промисловців і торгівців у Львові у 1884—1939 роках
 «Зоря» — кінотеатр повторного фільму у Києві, що діяв з 1952 до кінця 1970-х років
 Зоря — Машпроект — науково-виробничий комплекс газотурбобудування в Миколаєві
 «Зоря» — спортивний комплекс у Миколаєві.
 «Зоря» — український професійний футбольний клуб з Луганська
 «Зоря» — український аматорський футбольний клуб з села Гоголеве Миргородського району Полтавської області
 «Зоря» — український аматорський футбольний клуб з Хоросткова.

 Зоря Василь Петрович — український журналіст, редактор, медіа-експерт
 Зоря Юхим Петрович (1902—1971) — український прозаїк

Зоря — село, Антоновський сільський округ, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Зоря — село, Лобановський сільський округ, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Зоря — село, Карасуський район, Костанайська область
 Зоря —[село, Павлодарський район, Павлодарська область

Зоря — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Зоря — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Зоря — селище, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Зоря — селище, Бійський район, Алтайський край
 Зоря — селище, Біловський округ, Кемеровська область
 Зоря — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Зоря — селище, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Зоря — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Зоря — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Зоря — селище, Інсарський район, Мордовія
 Зоря — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Зоря — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Зоря — селище, Матвієвський район, Оренбурзька область
 Зоря — село, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Зоря — село, Ононський район, Забайкальський край
 Зоря — селище, Опаринський район, Кіровська область
 Зоря — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край
 Зоря — селище, Тяжинський округ, Кемеровська область
 Зоря — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Зоря — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Зоря — село, Волинська область, Володимирський район
 Зоря — селище, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Зоря — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада
 Зоря — селище, Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада
 Зоря — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Зоря — селище, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Зоря — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Зоря — селище, Донецька область, Краматорський район
 Зоря — село, Донецька область, Маріупольський район
 Зоря — село, Донецька область, Покровський район
 Зоря — село, Запорізька область, Бердянський район
 Зоря — село, Запорізька область, Пологівський район
 Зоря — село, Київська область, Броварський район
 Зоря — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Зоря — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Зоря — село, Миколаївська область, Вознесенський район, Олександрівська селищна громада
 Зоря — село, Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада
 Зоря — село, Миколаївська область, Миколаївський район
 Зоря — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Зоря — село, Полтавська область, Полтавський район
 Зоря — село, Рівненська область, Рівненський район
 Зоря — село, Херсонська область, Каховський район
 Зоря — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Зоря — колишнє село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Див. також 
 Зірка (значення)
 Звізда (значення)

Примітки